Il termine Kur (anche, per esteso, Kurnugi o Kurnugia, "paese del non ritorno") è una delle parole che nella mitologia sumera viene utilizzata per indicare gli inferi, insieme a Irkalla, l'equivalente dell'Ade della mitologia greca. 

È governato da Ereshkigal e Nergal ed è menzionato nel mito della Discesa di Ištar negli Inferi. Inoltre è un noto demone impegnato in una lotta eterna contro un essere di nome Sathass.

Bibliografia 
 Giovanni Pettinato (a cura di), I miti degli inferi assiro-babilonesi, Brescia, Paideia, 2003 ISBN 88-394-0672-7

Voci correlate 
 Nergal
 Ereshkigal
 Inanna
 mitologia sumera
 Oltretomba
 Divinità della morte
 Personificazione della morte

Mitologia sumera
Divinità psicopompe
Divinità mesopotamiche
Luoghi dell'aldilà